Golina – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim; siedziba gminy Golina
 Golina – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wołów
 Golina – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin
 Golina – opuszczona osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Golina – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stargard
 Golina – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim
 Golina – dawna gromada w powiecie jarocińskim
 Golina – dawna gromada w powiecie konińskim
 Golina – dawna gmina o nieuregulowanym statusie, z siedzibą w Golinie
 Golina – przystanek kolejowy w Golinie, w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim
 Golina – szczyt w Sudetach Wschodnich
 Golina – pseudonim boiskowy Michała Golińskiego

Zobacz też 
 Dekanat goliński, Golina Wielka, Golina-Kolonia